Tjeef, een scheldwoord voor politici van de Vlaamse christendemocraten, in het bijzonder van de CVP  
 Seef (Bahrein), een district nabij de Bahreinse hoofdstad Manamah
 Seef (bier), een bier uit Antwerpen.